Canepa steht für:

 Canepa (San Marino), Stadtteil von San Marino

Canepa ist der Familienname folgender Personen:
 Adolfo Canepa (* 1940), Politiker aus Gibraltar
 Alice Canepa (* 1978), italienische Tennisspielerin
 Ancillo Canepa (* 1953), Schweizer Manager, Präsident des FC Zürich
 Bruce Canepa, US-amerikanischer Autorennfahrer und Unternehmer
 Heliane Canepa (* 1948), Schweizer Managerin
 Luigi Canepa (1849–1914), italienischer Komponist
 Niccolò Canepa (* 1988), italienischer Motorradrennfahrer